Slučka může být:

 slučka (kartografie) – značka používaná na hranici katastrálních ploch jedné parcely 
 slučka malá – tažný pták

Reference

Související články 
 Irina Slucká – ruská krasobruslařka
 Maryna Slucká – běloruská zápasnice–judistka